ДРЗ, аббревиатура может означать:

 ДРЗ — Днепропетровский радиозавод
 ДРЗ — Дальневосточный радиоэлектронный завод
 ДРЗ — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына